Karsen ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Karsen (1885–1951), deutscher Pädagoge
 Kasparus Karsen (1810–1896), niederländischer Maler, Aquarellist und Radierer
 Sonja Petra Karsen (1919–2013), deutsch-amerikanische Hochschullehrerin für Spanische Sprache und Literatur

Siehe auch:
 Carsen